plaatsen in Duitsland:
Lanzerath (Bad Münstereifel), deel van de Duitse stad Bad Münstereifel.
Lanzerath (Neuss), een plaats in de Duitse gemeente Neuss.

plaats in België:
Lanzerath (België), een plaats in de gemeente Büllingen in de Belgische provincie Luik.